Mužská čtyřhra Shanghai Rolex Masters 2018 probíhala v první polovině října 2018. Do deblové soutěže šanghajského tenisového Mastersu hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl finsko-australský pár Henri Kontinen a John Peers, které ve druhém kole vyřadili Robert Lindstedt s Dominicem Thiemem.

Vítězem se stal třetí nasazený polsko-brazilský pár Łukasz Kubot a Marcelo Melo, který ve finále zdolal britsko-brazilské turnajové šestky Jamieho Murrayho s Brunem Soaresem po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1 000 bodů. Získali také dvanáctou společnou trofej, po China Open druhou v řadě a čtvrtou z probíhající sezóny. Kubot vybojoval dvacátý čtvrtý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Mela to bylo třicáté druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Mike Bryan /  Jack Sock (2. kolo)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (semifinále)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (vítězové)
  Henri Kontinen /  John Peers (2. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (finále)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig /  Nikola Mektić (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Shanghai ATP Masters 1000
Tenis v Číně v roce 2018
ATP World Tour 2018